Clinton–Washington Avenues – stacja metra w Nowym Jorku na Crosstown Line
 Clinton–Washington Avenues – stacja metra w Nowym Jorku na Fulton Street Line